Stow (Massachusetts)
 Stow (Maine)
 Stow (Ohio)